Пушкінський район — назва двох адміністративно-територіальних утворень у Росії:
 Пушкінський район — муніципальний район у Московській області
 Пушкінський район — міський район в Санкт-Петербурзі